FFG steht für:

 Fahrzeugwerkstätten Falkenried GmbH, ein Tochterunternehmen der Hamburger Hochbahn AG
 Fair Friend Group, taiwanischer Werkzeugmaschinenhersteller
 Fantasy Flight Games, US-amerikanischer Hersteller von Brettspielen
 Filmförderungsgesetz (Deutschland)
 Flensburger Fahrzeugbau
 Flugdienst Fehlhaber
 Flugtechnische Fachgruppe, 1934–1945 die Bezeichnung der akaflieg-Gruppen der Technischen Hochschulen, siehe Flugtechnische Arbeitsgemeinschaft
 Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft
 Forschungsförderungsgesetz in Österreich, siehe auch Geschichte des FWF
 Freies Fernsehen Gesellschaft, erstes überregionales deutsches Privatfernsehunternehmen
 Bahnhof Friedberg (Hessen) (DS100-Code)
 frigate guided missile, im Rumpfklassifikationssystem der United States Navy, siehe USS Oliver Hazard Perry (FFG-7)
 Frühjahrsfachgespräch der German Unix User Group (GUUG)

Schulen:
 Felix-Fechenbach-Gesamtschule Leopoldshöhe
 Friderico-Francisceum, Gymnasium in Bad Doberan
 Friedrich-Franz-Gymnasium (Parchim)
 Friedrich-Flick-Gymnasium, siehe Städtisches Gymnasium Kreuztal

Abkürzung